Ирматов — фамилия. Известные носители:

 Ирматов, Анвар Адхамович (род. 1962) — российский математик.
 Ирматов, Равшан Сайфиддинович (род. 1977) — узбекский футбольный судья и инструктор.